Чемпионат Европы по боксу среди женщин 2014 — 9-й по счёту чемпионат континента среди женщин, который проводился с 31 мая по 7 июня 2014 года в румынской столице городе — Бухарест.

Медалисты

Распределение наград

Ссылки 
 Официальные результаты

Чемпионаты Европы по боксу
Международные спортивные соревнования в Румынии
Спорт в Румынии в 2014 году
2014 год в боксе
Июнь 2014 года
бокс женский
Чемпионаты Европы в Румынии